Штеттин:

Топоним 
 Штеттин — историческое имя польского города Щецина.
 Штеттин — административно-территориальная единица второго уровня в Пруссии.

Корабли 
  — германский лёгкий крейсер в составе Кайзерлихмарине.
Штеттин — немецкий пароход-ледокол.

См. также 
 Штеттинский договор